Cristina Sánchez puede referirse a:

 Cristina Sánchez-Andrade (1968-), escritora española;
 Cristina Sánchez De Pablos (1972-), torera española.
 Cristina Sánchez Serna (1959-), voleibolista española.

en:Cristina Sánchez (disambiguation)